Боралдай — топоним в Казахстане:
 Боралдай — посёлок в Илийском районе Алматинской области.
 Боралдай — аэропорт в Алматинской области.
 Боралдай — курганный некрополь в Алма-Ате.
 Боралдай — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Боралдай — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Боралдай — река в Алматинской области, приток Большой Алматинки.
 Боралдай — река в Южно-Казахстанской области, приток Арыса.
 Боралдай (Боралдайтау) — юго-восточный отрог хребта Каратау на территории Жамбылской и Южно-Казахстанской области.